Royuela de Río Franco kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Royuela de Río Franco (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Royuela de Río Franco (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar